Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2016 – zawody w skokach narciarskich, które przeprowadzono pomiędzy 23–24 lutego w rumuńskim Râșnowie, w ramach Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2016.

Wszystkie cztery konkurencje – dwie indywidualne (konkursy mężczyzn i kobiet) oraz dwie drużynowe (skoki mężczyzn i rywalizacja drużyn mieszanych) − zostały przeprowadzone na skoczni Trambulina Valea Cărbunării. Konkurs kobiet był jedenastym w historii rywalizacji o tytuł mistrzyni świata juniorek w skokach narciarskich, mężczyźni natomiast rywalizowali po raz trzydziesty szósty.

Drużynowego złotego medalu broniła reprezentacja Norwegii u mężczyzn. W 2015 indywidualnie złoto u mężczyzn wywalczył reprezentant Norwegii Johann André Forfang, a wśród kobiet Rosjanka Sofja Tichonowa.

W konkursie mężczyzn triumfował Niemiec David Siegel, przed Słoweńcem Domenem Prevcem i Japończykiem Ryōyū Kobayashim. Najwyżej z polskich skoczków sklasyfikowano Przemysława Kantykę, który uplasował się na 12. pozycji. Tego samego dnia rozegrano zawody pań, w których zwyciężyła Austriaczka Chiara Hölzl, a pozostałe miejsca na podium uzupełniły rodaczka Katharina Althaus oraz obrończyni tytułu. Najlepsza z Polek, Kinga Rajda, również zajęła 12. miejsce.

24 lutego rozegrano konkurencje drużynowe; najpierw w konkursie drużyn mieszanych wygrała reprezentacja Słowenii, srebrny medal przypadł Austrii, natomiast brąz trafił do Niemców. Polski zespół w składzie Szwab, Podżorski, Kantyka i Rajda zajęła przedostatnie, 11. miejsce. Na zakończenie mistrzostw odbył się konkurs drużynowy panów, w którym pierwsze trzy miejsca zajęły odpowiednio drużyny: niemiecka, norweska i japońska. Polska drużyna (Podżorski, Leja, Kastelik, Kantyka) zajęła siódme miejsce.

Po raz pierwszy w historii konkursy mistrzostw świata juniorów w skokach narciarskich odbyły się w Rumunii, a także w tym roku zamiast konkursu drużynowego kobiet został przeprowadzony konkurs drużyn mieszanych.

Przed rozpoczęciem mistrzostw przedstawiony został program wszystkich konkurencji. Pierwszy oficjalny trening skoków został zaplanowany na 23 lutego 2016, a ostatnimi zawodami miał być konkurs drużyn mieszanych na skoczni normalnej 28 lutego. Łącznie zaplanowano cztery konkursy – dwa indywidualne, drużynowy mężczyzn oraz konkurs drużyn mieszanych. Ze względu na wysokie temperatury konieczne było wprowadzenie zmian w programie zawodów.

Przebieg zawodów

Obiekt 
Wszystkie cztery konkursy (dwa indywidualne, jeden drużynowy oraz jeden mieszany) skoków narciarskich w ramach Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2016 odbyły się na skoczni normalnej (HS100) wchodzącej w skład kompleksu skoczni narciarskich Trambulina Valea Cărbunării w Râșnovie.

Jury 
Skład sędziowski poszczególnych konkursów przedstawia poniższa tabela:

Wyniki

Kobiety

Konkurs indywidualny (23.02.2016)

Mężczyźni

Konkurs indywidualny (23.02.2016)

Konkurs drużynowy (24.02.2016)

Konkurs mieszany

Konkurs mieszany na skoczni HS100 (24.02.2016)

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa świata juniorów
2016
Skoki narciarskie w Rumunii
Mistrzostwa Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2016